Хитро́в — русская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Хитров, Евгений Игоревич (род. 1988) — украинский боксёр-профессионал.
 Хитров, Лев Михайлович (1933—1998) — главный конструктор Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН, лауреат Ленинской премии.
 
 Хитров, Николай Дмитриевич (1926—1969) — Герой Советского Союза.
 Хитров, Станислав Николаевич (1936—1985) — советский актёр театра и кино.
 Хитров, Степан Дмитриевич (1910—1999) — советский партийный, государственный деятель, министр сельского строительства СССР.
 Хитров, Стефан Григорьевич (1851—1920) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Хитров, Фёдор Михайлович (1903—1986) — хирург, профессор.

Топонимы 
 Хитров — посёлок в Брасовском районе Брянской области России.

См. также 
 Хитрово
 Хитровка